Редуктор може да се отнася за:
 Механичен редуктор
 Химичен редуктор